Змагання із гірськолижної комбінації в програмі Зимових Олімпійських ігор 2010 проходили на трасі Вістлер Кріксайд у Вістлері, Британська Колумбія. Змагання були заплановані на 16 лютого, але їх довелося перенести на 21 лютого через погані погодні умови.  

Золоту олімпійську медаль і звання олімпійського чемпіна виборов американець Боде Міллер. Срібло дісталося Івиці Костеличу з Хорватії, бронза - швейцарцю Сільвану Цурбріггену.

Змагання мали інший регламент, ніж на попередніх Олімпіадах, де гірськолижна комбінація проходила впродовж двох днів і складалася із одного швидкісного спуску й двох слаломів. У Ванкувері, як і впродовж усього сезону змагання називалися гірськолижною суперкомбінацією й складалися з одного швидкісного спуску й одного слалому. Такий формат дає меншу перевагу спеціалістам у слаломі.

Результати

Посилання в тексті

Зовнішні посилання 
 Результати змагань із суперкомбінації, з vancouver2010.com; отримано 2010-02-20.
 https://web.archive.org/web/20100220172846/http://www.fis-ski.com/uk/604/610.html?sector=AL&raceid=59532 FIS-ski.com

Гірськолижний спорт на зимових Олімпійських іграх 2010